Mpuga är ett släkte av nattsländor. Mpuga ingår i överfamiljen Sericostomatoidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Mpuga